284 км, 284-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 665123

Россия 
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 269073
 284 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 240048
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 043063
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070338
 284 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога. Код 049430
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 053210
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 788215
 284 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 796156